Robots Don't Cry (Роботы не плачут)  — украинская рок-группа, основанная в 2005 году в Киеве. Основным направлением игры является панк-рок смешанный с гранжем. Тематика песен обширна — от юмора до социальных проблем и любовной лирики. Группа выпустила 5 альбомов, 7 синглов и сняла 11 видеоклипов. Участники летних фестивалей Соседний Мир, Atlas Weekend, ГогольFest и др.

Состав группы

Текущий 
 Владимир «Грег» Богуш — вокал, гитара;
 Юрий «Цукат» Настоящий — бас, бэк-вокал;
 Сева Готчиев — барабаны.

Бывшие участники 
 Юрий Остапенко — бас-гитара, бэк-вокал (2011—2013, 2014—2016);
 Федор Сатаненко — бас-гитара (2013—2014);
 Эрнесто Кабрера-Гранья де Бальтазар — барабаны (2013—2014);
 Алена Scady — барабаны, бэк-вокал (2011—2013);
 Дима Фил —барабаны (2009—2011);
 Ярослав Титаренко — барабаны (2005—2009);
 Слава Цветков —барабаны (2005);
 Жека Страус — бас-гитара, бэк-вокал (2005—2011).

История

Радость Достается Не Каждому 
Дебютный альбом под названием «Радость Достается Не Каждому» вышел 1 марта 2007 года. Альбом включает в себя 12 старых композиций и один бонус-трек. Альбом был выпущен молодым лейблом Vesna Music. Презентация прошла в клубе Бинго при участии групп Седьмая Раса и Блюденс. Далее состоялся всеукраинский тур в поддержку второй части сборника Море Эмоций. Летом 2007 группа сыграла на нескольких open-air фестивалях и приступила к записи второй пластинки.

В 2008 году песня «Машина» вошла в российский сборник «Типа...Панки и все такое!». На телеканалы попали клипы «Le Garage» и «Проиграла».

Никаких поцелуев 
26 апреля 2009 выходит второй альбом — «Никаких Поцелуев». И снова независимый лейбл — ЯОК Music. Презентация состоялась в Киеве в клубе Бинго вместе с Седьмая раса и O. Torvald. Песня «Небо Цвета Пепла» попала в сборник Re:Эволюция украинского лейбла Інша Музика. Осенью 2008 года состоялся тур по городам Украины.

Два и пять: B-Sides 
В начале 2009 года группа сделала подарок своим поклонникам, выпустив сборник би-сайдов, выложив его на официальный сайт, за что благодарные фанаты скачали альбом несколько тысяч раз за первые несколько дней. Новый релиз получил название Два и Пять: B-Sides. В него вошли все ранее не изданные по разным причинам треки.

Где-то внутри 
В сентябре 2009 группа записывает сингл «Где-то внутри», обложку к которому разработал гитарист группы — Юрий Цукат. Летом 2010 снимает клип на одноименную песню, а осенью этого же года они отправляются в «Где-то внутри-Тур» с рядом живых и акустических концертов.

Больше 
В новогоднюю ночь 2011 года выходит мини-альбом «Больше», состоящий из совершенно новых песен. Новый подход, новое звучание, старый юмор и невероятный драйв.

После нескольких весенне-летних концертов группа распадается на несколько месяцев. Женя Страус принимает решение полностью посвятить себя группе Валентин Стрыкало, а барабанщик Фил выбирает кулинарный путь и переезжает в Польшу.

Инстаграм 
Специально для грядущего «Мир.Тур.Май» тура был записан EP «Инстаграм»: две абсолютно новые песни и три ремикса от Фила Молчанова. Сняли клип на песню «Конфеты и чувства» и отправились презентовать новый состав и релиз в Москву, Санкт-Петербург, Харьков, Днепр и Киев.

Уровень человечности и Верни мне мой 2007 
Заняв первое место в Москве на отборочном туре, Robots Don't Cry отправляются на фестиваль Соседний мир 2013 в городе Судак, также играют сольный концерт в Севастополе, после чего закрываются в студии и начинают работу над новым альбомом. Альбом «Уровень человечности» вышел 1 июня 2015 года в iTunes, Google Play и других аудио-сервисах, а позже и на дисках. Осенью этого же года Роботы подписывают контракт с лейблом Moon Records и переиздают все альбомы. Чтобы не загромождать аудио-сервисы и магазины большим количеством синглов и мини-альбомов, было принято решение объединить их в один большой сборник под названием «Верни мне мой 2007», в него вошли все неальбомные композиции, выходившие в период 2007-2015. Название было выбрано в честь последнего (на момент издания) релиза «Верни мне мой 2007», который включал одноименную песню, неожиданно ставшую главным хитом группы.

Струм и Pluto Is Not A Planet 
Весной 2017, в честь 12-летия группы, выходит первый украиноязычный сингл – песня «Струм», которая получает активную ротацию на Просто Радио (Киев) 102,5 FM. А уже осенью – первый англоязычный релиз –  «Pluto Is Not A Planet». В релиз вошло три песни, на одну из которых режиссер Виктор Придувалов снял клип «Fuck The Dogs». С 1 января 2018 квартет Robots Don't Cry сокращается до трио: место бас-гитариста занимает бессменный гитарист и сооснователь группы Юрий Настоящий.

Дискография

Альбомы 
 2015 – «Верни мне мой 2007» (comp)
 2015 – «Уровень человечности»
 2011 – «Больше»
 2009 – «2,5» (B-Sides)
 2008 – «Никаких поцелуев»
 2007 – «Радость Достается Не Каждому»

Синглы и EP 
 2017 – «Pluto Is Not A Planet» (EP)
 2017 – «Струм» (single)

 2015 – «Верни мне мой 2007» (EP)
 2013 – «Мои снегоходы» (single)
 2013 – «Жги, ведьма!» (single)
 2012 – «Инстаграм» (EP)
 2009 – «Где-то внутри» (maxi-single)

Клипы 
 2017 – «Fuck The Dogs»
 2016 – «Уровень человечности» (любительское видео)
 2015 – «Тому, кто лгал»
 2012 – «Конфеты и чувства»
 2010 – «Где-то внутри»
 2009 – «Небо цвета пепла» (концертный клип)
 2008 – «По ту сторону тоски» (любительское видео)
 2008 – «Знаешь»
 2008 – «Le Garage»
 2007 – «Проиграла» (любительское видео)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 iTunes страница
 Google Play страница
 Instagram группы
 YouTube страница
 VK страница
 Facebook страница
 LastFm страница

Рок-группы Украины
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2005 году
Музыкальные коллективы по алфавиту